Ива́н Па́нин:
 
 Панин, Иван Васильевич (1673—1736) — генерал-поручик.
 Панин, Иван Иванович (1907—1944) — военный лётчик, майор, Герой Советского Союза.
 Панин, Иван Николаевич (1855—1942) — русский эмигрант в США, исследователь математических совпадений в тексте Библии.
 Панин, Иван Михайлович (1918-2015) — советский и российский учёный-горняк.